Indianapolis 500 1937 je bila petindvajseta dirka Indianapolis 500 na dirkališču Indianapolis. Potekala je 31. maja 1937.

Rezultati

1937 v športu
1937